Kostolany steht für:

 die Schreibweise des Namens mehrerer slowakischer Orte ohne diakritische Zeichen, siehe Kostoľany

Kostolany ist der Familienname von:

 André Kostolany (1906–1999), ein als Börsen- und Finanzexperte und als Spekulant aufgetretener Journalist, Schriftsteller und Entertainer ungarischer Herkunft